Caroline Lake (Quiner) Ingalls (ur. 12 grudnia 1839, zm. 20 kwietnia 1924) – amerykańska pionierka, matka Laury Ingalls Wilder, bohaterka jej cyklu powiesciowego "Domek na prerii" oraz jego licznych ekranizacji.

Życiorys

Przodkowie 
Patrz: Drzewa genealogiczne
Caroline Quiner była piątym z siedmiorga dzieci Henry'ego Quinera i Charlotte (Tucker) Quiner. Jej babką od strony matki była Martha (Morse) Tucker.

Dzieciństwo i młodość 

Kobieta urodziła się i dorastała w mieście Brookfield, w stanie Wisconsin. Gdy miała pięć lat, jej ojciec zginął w wypadku na jeziorze Michigan. Rodzina przeniosła się do miasta Concord w Wisconsin. W roku 1849, jej matka ponownie wyszła za mąż, za Fredericka Holbrooka, któremu urodziła jedną córkę. Caroline, po latach, imieniem ojczyma nazwała swojego jedynego syna.

Dnia 1 lutego 1860 roku, Caroline poślubiła Charlesa Ingallsa. Wkrótce przenieśli się w lasy w okolicach miejscowości Pepin i Lund. W roku 1865 urodziła się córka Mary Ingalls, a w 1867 – Laura.

Podróże 

Mąż Caroline Ingalls – Charles był miłośnikiem wędrówek i nie lubił dużych skupisk ludzkich, co powodowało, że pragnął podróży na Zachód, w poszukiwaniu nowych terenów do zamieszkania. Zawsze towarzyszyły mu żona i córki. 

Z Wisconsin, wyjechali do Rothville w stanie Missouri, w 1868 roku, a następnie w okolice Independence w stanie Kansas (zamieszkali w odległości około 12 mil od miasta). Latem 1870 roku przyszła na świat trzecia córka – Carrie Ingalls. Wkrótce po jej narodzinach okazało się, iż rodzina zamieszkuje terytorium Indiańskie, do czego nie ma prawa i musi wyjechać.

Ingallsowie powrócili do Wisconsin i pozostali tam do roku 1874, kiedy to wyruszyli i dotarli do Walnut Grove w Minnesocie. Zamieszkali w niewielkiej odległości od miasta nad strumieniem Plum Creek (Śliwkowy Strumień). W listopadzie, roku 1875, narodził się im syn Freddy Ingalls (nazwany imieniem ojczyma Caroline). 

Późną wiosną 1876, Caroline z rodziną wyjechała z Walnut Grove do krewnych w South Troy w Minnesocie, gdzie Freddy niespodziewanie zmarł, a rodzina wyruszyła dalej i dotarła do Burr Oak w stanie Iowa. Ingallsowie zamieszkali w miejscowym hotelu, który prowadził Charles z pomocą żony i starszych córek. W 1877 roku, Caroline urodziła czwartą (i ostatnią) córkę; Grace Ingalls. Niedługo po jej narodzinach, Ingallsowie opuścili Burr Oak, by powrócić do Walnut Grove.

Już w 1879 roku opuścili jednak miasto i wyjechali na puste tereny Terytorium Dakoty, gdzie wkrótce powstało miasto De Smet (dzisiejsza Dakota Południowa). Była to ostatnia z podróży, gdyż - pomimo pragnienia Charlesa - Caroline nie chciała dalej wędrować. Przez pewien czas mieszkali na gospodarstwie, w okolicach De Smet, a następnie sprzedali je i zamieszkali w samym mieście.

Caroline Ingalls zmarła w De Smet, w Niedzielę Wielkanocną 20 kwietnia 1924 i została pochowana na miejscowym cmentarzu. Jej grób nadal tam jest.

Drzewa genealogiczne

Postać literacka i filmowa 
Cykl "Domek na prerii" nie jest pełną autobiografią, lecz fikcją literacką, z licznymi (większością) elementami autobiograficznymi. Z tego powodu, jego bohaterów uznaje się za postacie fikcyjne, choć inspirowane rzeczywistością.

O dzieciństwie Caroline Ingalls, opowiadają – w większości fikcyjne – książki Marii D. Wilkes i Celii Wilkins z serii Little House – The Caroline Years, wydane w USA w latach 1996-2005.

Oryginalna seria Laury Ingalls Wilder była wielokrotnie filmowana, a role Caroline Ingalls odtwarzały następujące aktorki:
 1974–1984: Domek na prerii + towarzyszące mu filmy – Karen Grassle oraz Katy Kurtzman (w dzieciństwie),
 1975–1976: Laura, The Prairie Girl – Eiko Masuyama (głos),
 2000, 2002: Historia z domku na prerii – Lindsay Crouse,
 2005 : Domek na prerii – Erin Cottrell,
 2008 – nadal: wersja musicalowa – Melissa Gilbert.

Linki zewnętrzne 
 Little House Wiki: Caroline Ingalls

Pionierzy amerykańscy
Urodzeni w 1839
Zmarli w 1924
Postacie Dzikiego Zachodu
Osoby z Domku na prerii
Postacie z utworów literackich dla dzieci i młodzieży
Postacie z amerykańskich utworów literackich
Postacie z amerykańskich seriali telewizyjnych
Postacie z filmów dla dzieci i młodzieży
Postacie z adaptacji filmowych